Bors (növénynemzetség)
 Bors (bulvárlap)
 Bors (televíziós sorozat)
 Bors (regény)
 Bors (keresztnév)
 Bors település Romániában, Bihar megyében